|-
| 79301 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79302 - || || 18 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79303 - || || 20 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79304 - || || 21 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79305 - || 1995 XK || 12 de desembre, 1995 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 79306 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79307 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79308 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79309 - || || 19 de desembre, 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 79310 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79311 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79312 - || || 18 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79313 - || 1996 CK || 1 de febrer, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79314 - || || 23 de febrer, 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 79315 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79316 - || || 18 d'abril, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79317 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79318 - || || 20 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79319 - || || 20 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79320 - || || 20 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79321 - || || 10 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79322 - || || 10 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79323 - || || 8 d'agost, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79324 - || || 8 d'agost, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79325 - || 1996 QJ || 17 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 79326 - || || 18 d'agost, 1996 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 79327 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79328 - || || 15 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79329 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79330 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79331 - || 1996 TY || 5 d'octubre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 79332 - || || 3 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79333 - || || 5 d'octubre, 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 79334 - || || 15 d'octubre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 79335 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79336 - || || 5 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79337 - || || 5 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79338 - || || 6 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79339 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79340 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79341 - || || 30 d'octubre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 79342 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79343 - || || 6 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79344 - || || 11 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79345 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79346 - || || 6 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79347 - || || 4 de desembre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 79348 - || || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79349 - || || 8 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79350 - || 1996 YW || 20 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79351 - || || 1 de gener, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79352 - || || 3 de gener, 1997 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 79353 Andrewalday || || 13 de gener, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 79354 - || 1997 BB || 16 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 79355 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79356 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79357 - || || 4 de febrer, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 79358 - || || 3 de febrer, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 79359 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79360 - || || 3 de febrer, 1997 || Mauna Kea || J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. Chen
|-
| 79361 - || 1997 DA || 16 de febrer, 1997 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 79362 - || || 4 de març, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79363 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79364 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79365 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79366 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79367 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79368 - || || 5 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79369 - || || 5 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79370 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79371 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79372 - || || 10 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79373 - || || 10 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79374 - || || 11 de març, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79375 - || 1997 FA || 16 de març, 1997 || Pianoro || V. Goretti
|-
| 79376 - || 1997 FF || 18 de març, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79377 - || 1997 FV || 18 de març, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79378 - || || 29 de març, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79379 - || || 31 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79380 - || 1997 GN || 4 d'abril, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 79381 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79382 - || || 8 d'abril, 1997 || Sormano || M. Cavagna, P. Chiavenna
|-
| 79383 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79384 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79385 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79386 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79387 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79388 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79389 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79390 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79391 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79392 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79393 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79394 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79395 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79396 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79397 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 79398 - || || 9 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79399 - || || 13 d'abril, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79400 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9